Madonna del Monte – isola della laguna veneta
 Festa della Madonna del Monte – festa religiosa di Marta (VT)
 Forte di Madonna del Monte – fortezza ottocentesca di Savona

Pagine correlate

Chiesa della Madonna del Monte
Santuario della Madonna del Monte
Santa Maria del Monte